Az 1969–1970-es német labdarúgó-bajnokság első osztályának – avagy hivatalos nevén: Fußball-Bundesliga – küzdelmei 7. alkalommal kerültek kiírásra. A szezon 1969. augusztus 16-án kezdődött.< Az utolsó mérkőzéseket 1970. június 7-én rendezték. A címvédő a Bayern München volt és a bajnok a Borussia Mönchengladbach lett.

Tabella

Góllövőlista

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 Az 1969–1970-es szezon a DFB.de-n  

Német labdarúgó-bajnokságok
nyugatnémet 1
nyugatnémet 1